Philip Francis kan syfta på flera personer, bland andra:

 Philip Francis (1708–1773) engelsk författare 
 Philip Francis (1740–1818) den föregåendes son, brittisk politiker
 Philip Francis Thomas (1810-1890) amerikansk politiker